

Patronyme 

 Germain Van der Steen (1897-1985), peintre français ;
 Jessica Van Der Steen (née en 1984), mannequin belge.